Wehrstedt steht für:

 Wehrstedt, ein Ortsteil von Bad Salzdetfurth im Landkreis Hildesheim in Niedersachsen
 Wehrstedt (Halberstadt), Stadtteil von Halberstadt

Wehrstedt ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Wehrstedt (1899–1933), deutscher Kommunist und NS-Opfer
 Friedrich Wehrstedt (1860–1947), deutscher Maschinenfabrikant
 Friedrich-Wilhelm Wehrstedt (1907–1977), deutscher Diplomat 
 Georg Friedrich Engelhard Wehrstedt (1786–1841), deutscher Opernsänger (Bass)
Siehe auch:
 Wherstead